Brugschakelingen zijn gebalanceerde elektrische netwerken die, afhankelijk van de toegepaste componenten, verschillende functies kunnen hebben:

 Bruggelijkrichter of Graetzbrug, voor het gelijkrichten van wisselspanning
 Brug van Wheatstone, voor het meten van elektrische weerstand
 Brug van Thomson, voor het meten van elektrische weerstand onder de 1Ω
 Brug van Maxwell, voor het meten van inductie (spoel)
 Brug van De Sauty, voor het meten van capaciteit (condensator)